Хуншань (Чифэн) — район городского подчинения городского округа Чифэн Автономного района Внутренняя Монголия (КНР)
 Хуншань (Ухань) — район городского подчинения города субпровинциального значения Ухань провинции Хубэй (КНР)